Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 21001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 kwietnia 1987 do 7 grudnia 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

21001-21100

21101-21200

21201-21300

21301-21400

21401-21500

21501-21600

21601-21700

21701-21800

21801-21900

21901-22000

Przypisy 

Lista planetoid 021001-022000